Алдам Чантийский (Алдын Нашхинский, Махьми Алдам, Алдам Махамашвили) (1792—1854) — чеченский военачальник времён Большой Кавказской войны, наиб Чантийского общества и округа Итум-Кали. Имам Шамиль очень уважал и ценил наиба Алдама и обращался к нему — «к моему близкому брату, моему наибу».

Биография 
Выходец из тейпа Чантий, из села Цамадой Итум-Кали, ЧР). Был наибом в округе Итум-Кали и в Чантийском обществе. Несмотря на строгость, с которой Алдам управлял в Чантийском обществе, жители всех подвластных ему аулов любили его за беспристрастие и уважали за честность и прямодушие. Любой странник или даже беглый русский солдат всегда находил кусок хлеба и спокойную постель в его доме. Он стал известен исключительно благодаря своим личным качествам, отличался храбростью, отвагою, верностью долгу перед народом. Шамиль очень уважал и ценил Алдама, обращался к нему — «к моему близкому брату, моему наибу». 

В июле 1851 г. Алдам со своим старшим сыном Мажи совершил поход в горную Тушетию. Через два года, в августе 1853 г. начальник Назрановского отряда полковник Услар получает сообщение от своего лазутчика, в котором сообщается: «… Я собирал сведения о том, что происходит в горах, и сейчас извещаю, что Шамиль одобряет непокорных жителей сношением с турецким султаном. Сбора нет, но велено быть в готовности всем жителям. О намерениях его ещё неизвестно, но что он имеет предприятие, можно заключить из этого: на днях наиб Алдым с сорока мюридами объезжал Малую Чечню до Мирома с приказанием, чтобы быть в готовности к движению. Распоряжений не сообщать мирным и лазутчиков от них не принимать и, если можно, доставлять таковых Шамилю…». 

6-7 августа 1854 г. Алдам во главе небольшого отряда безуспешно пытался отбить занятый царскими войсками аул Воуги. В сентябре того же года в рапорте пристава нагорных народов штабс-капитана Дола генерал-майору Вревскому об отражении галгаевцами нападения наиба Алдама отмечалось: «Желая поддержать дух непокорных аккинских жителей, у падший от совершенного разорения их отрядом, бывшим по начальством, в минувшем августе месяце непокорный наиб Алдын собрал партию в значительном числе из отважных горцев, двинулся к покорному нам аулу Ляжги (близ Цори) и 21 числа сего месяца с рассветом напал».

Поход Тушетию 
В июле 1851 г. Алдам со своим старшим сыном Мажи совершил поход в горную Тушетию.

Алдам упоминается в письме 
Шамиля наибу Батуко: «Привет Вам, а затем вот что: чтобы ты дал брату нашему наибу Алдаму горный харадж от ваших баранов или от баранов области, как что написал его от прежнего времени без отличия в прибавлении и уменьшение. Вот. Привет. Понедельник».

Смерть 
Алдам скончался в 1854 г. После его смерти Чантийцы хотели сделать своим наибом его старшего сына Мажи, но Шамиль вследствие интриг мюридов обошел в наибском достоинстве старшего сына Альдами – Мажи и, признав общество излишне либеральным и своевольных, посадил ему в наибы тавлинца Амзата, или иначе – Гамзата, человека преданного ему, закоснелого мюрида и жестокого фанатика. С той минуты негодование против имама поселилось у всего Чантийского общества У Алдама осталось семь сыновей: Мажи, Тата, Шама, Алхан, Ахмадхан, Магомед и Хаджи-Мурат.

Литература 
 Д. Хожаев «Чеченцы в Русско-Кавказской войне», Грозный, 1998 г.//
Ю. Дадаев «Наибы и мудиры Шамиля», Махачкала, 2009 г. Газета «Кавказ», 57-й н.1851 г., 80-й н.1854 г., 69-й н.1859 г.//

 ЧЕЧНЯ. Какую роль играли чеченцы в имамате Шамиля?. ИА Чеченинфо. Дата обращения: 24 декабря 2020.

Примечания 

Наибы Имама Шамиля